South United Free Church ist der Name folgender Kirchen in Schottland:

 South United Free Church (Aberdeen)
 South United Free Church (Abernethy)
 South United Free Church (Crieff)
 South United Free Church (Edinburgh)